Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але Клейстерс відмовилась від участі через травму лівої щиколотки. Суґіяма грала в парі з Лізель Губер, але у чвертьфіналі вони поступились парі Дінара Сафіна і Меган Шонессі.

Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши Сафіну і Шонессі з рахунком 7–5, 3–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF)
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Парний розряд